Het engelse woord voor scheermes
Razor (kort verhaal), een kort verhaal van de Russische auteur Vladimir Nabokov
Razor (scooter), een scooterfabrikant.
Razor (berg), een berg in de Julische Alpen.
Razor (band), een Canadese speed/thrashmetal band.
Neil Ruddock, een Britse voetballer met de bijnaam "Razor"